Carlo A-Valle – scrittore e storico italiano
 D'Arco Silvio Avalle – critico letterario e filologo italiano
 Edoardo Avalle – calciatore italiano
 Juan Bautista Avalle-Arce – ispanista e critico letterario argentino
 Mirella Avalle – velocista italiana
 Simonetta Avalle – allenatrice di pallavolo italiana